Семеняка — фамилия. Известные носители:

 Семеняка, Александр Николаевич (род. 1965) — российский финансист, генеральный директор ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».
 Семеняка, Людмила Ивановна (род. 1952) — советская и российская балерина, балетмейстер, хореограф, балетный педагог, актриса.
 Семеняка, Николай Николаевич (1967—2016) — украинский военный и политик, участник войны в Афганистане.

См. также 
 Семеняко